Annie Reniers, Belgisch schrijfster en professor
 Chris Reniers, Belgisch vakbondsbestuurder
 Gunter Reniers, Belgisch acteur, schrijver, regisseur en theaterproducent
 Ronnie Reniers, Nederlands voetballer
 Tiny Reniers, Nederlands boogschutter